Un clamor es un grito vigoroso. El término, o su plural clamores, puede referirse a:
 Clamor de haro, acción jurisdiccional medieval;
 , nombre de pila y apellido alemán utilizado en los siglos XVIII y XIX;
 Clamores, cauce fluvial (río) de la comunidad de Castilla y León, en España;
 Clamores, canto propio de la liturgia hispánica;
 Clamores, nombre de un periódico editado en México en 1813, por José Matías Quintana;
 El Clamor, nombre de un periódico semanal en español de McAllen, en el sur de Texas (EE. UU.);
 Clamor, maqueta y álbum de estudio del grupo de rock Lacrimosa.